

Codici 
 SJS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San José de Chiquitos (Bolivia)
 sjs – codice ISO 639-3 della lingua senhaja di Srair

Religione 
 S.J.S. – Serve di Gesù Sacramentato